Bonino es un apellido de origen italiano que puede referirse a :

 Bonino da Campione (segunda mitad de ), escultor gótico italiano.
 Angie Bonino (1974-), artista multidisciplinaria, curadora, docente, investigadora y precursora del videoarte en el Perú
 Emma Bonino (1948-), política italiana.
 Jorge Bonino (1935-1990), arquitecto, actor, humorista y artista conceptual argentino.
 José Míguez Bonino (1924-2012), teólogo argentino.
 Julio César Bonino (1947-2o17), sacerdote católico uruguayo.
 René Bonino (1930-2018), atleta francés especializado en la prueba de 100 m.